Detta är en lista över Sveriges herrlandskamper i handboll, historiskt och fram till cirka 1978.

Lista

Inomhus

Utomhus

Se även
Lista över Sveriges damlandskamper i handboll

Källor

Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige